Stanley steht für:

 Stanley (Familienname) – dort auch zu den Namensträgern
 Stanley (Vorname) – dort auch zu den Namensträgern
 Stanley (Fahrzeug), autonomer PKW
 Stanley (Fernsehserie), amerikanische Kinderserie
 Stanley (Comic), frankobelgischer Comic
 Stanleymesser, scharfes Messer, siehe Cutter (Messer)

Unternehmen:
 Stanley Motor Carriage Company, US-amerikanischer Hersteller von Dampfwagen
 Stanley Manufacturing Company, US-amerikanischer  Nähmaschinen- und Automobilhersteller
 Stanley Engineering Company, britischer Automobilhersteller
 Stanley Black & Decker, US-amerikanischer Werkzeughersteller
 Troy Automobile & Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Stanley

Stanley steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Australien:
 Stanley (Tasmanien)
 Stanley (Victoria)

Orte in Hong Kong:
 Stanley (Hongkong)

Orte in Kanada:
 Stanley (British Columbia)
 Stanley (New Brunswick)
 Stanley Park in Vancouver

Orte im Vereinigten Königreich:
 Stanley (Derbyshire)
 Stanley (County Durham)
 Stanley (West Yorkshire)
 Stanley (Perth and Kinross)
 Stanley (Falklandinseln), Falklandinseln

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stanley (Alabama)
 Stanley (Idaho)
 Stanley (Indiana)
 Stanley (Iowa)
 Stanley (Kalifornien)
 Stanley (Kansas)
 Stanley (Kentucky)
 Stanley (Louisiana)
 Stanley (Massachusetts)
 Stanley (Minnesota)
 Stanley (Missouri)
 Stanley (New Mexico)
 Stanley (New York)
 Stanley (North Carolina), im Montrail County
 Stanley (North Dakota)
 Stanley (Ohio)
 Stanley (Oklahoma)
 Stanley (Pennsylvania)
 Stanley (Virginia)
 Stanley (West Virginia)
 Stanley (Wisconsin), im Chippewa und im Clark County
 Stanley (Town, Barron County), Town(ship) im Barron County, Wisconsin
 Stanley Addition, Kentucky
 Stanley Corner, South Dakota
 Stanley Corners, Michigan
 Stanley Crossroads, Alabama
 Stanley Junction, Tennessee
 Stanley Manor (Delaware)
 Stanley Manor (New York)
 Stanley Mill, Georgia
 Stanley Park (Colorado)

Sonstige:
 Stanley-Berge, Bergmassiv im Kongo
 Stanley Island, Insel vor der Foyn-Küste, Grahamland, Antarktika
 Stanley Patch, Untiefe vor Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Stanley Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 Stanley Abbey, Zisterzienserkloster in England
 Stanley Cup, Eishockeytrophäe
 Stanley River
 Stanley Theater
 Camp Stanley, US-amerikanischer Stützpunkt in Südkorea 
 Camp Stanley (Texas), US-amerikanische militärische Einrichtung
 Mount Stanley
 Standley
 Stanly